{{DISPLAYTITLE:(6058) 1978 VL5}}

(6058) 1978 VL5 (1978 VL5, 1974 OM, 1981 UF13) — астероїд головного поясу, відкритий 7 листопада 1978 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3.620.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (6001-6100)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1978
Головний пояс астероїдів